Honigbach ist ein Gewässername und Gewässernamensbestandteil:

 Deckenhonigbach, rechter Oberlauf des Bielbachs (zur Kleine Emme) bis Ruswil, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Honigbach (Berkel), linker Zufluss der Berkel in Coesfeld, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Honigbach (Hostertbach), rechter Zufluss des Hostertbachs (zum Oberlösterner Lohbach, zur Löster oder dem Lösterbach) bei Löstertal, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland 
 Honigbach (Jagst) oder Tierbächlein, linker Zufluss der Jagst nach Kloster Schöntal, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Honigbach (Murach), linker Zufluss der Murach zwischen Hermannsrieder und Hebermühle, Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Honigbach (Teggelbach), linker Zufluss des Teggelbachs (zur Our) vor Roth an der Our, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz